50 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXVIII Igrzysk Olimpijskich. Eliminacje i półfinał miały miejsce 20 sierpnia, a finał 21 sierpnia. 

Tytuł mistrzyni olimpijskiej sprzed czterech lat obroniła reprezentująca Holandię Inge de Bruijn, która uzyskała czas 24,58. Srebrny medal z czasem 24,89 zdobyła Francuzka Malia Metella. 0,03 s wolniej popłynęła Lisbeth Lenton z Australii, co pozwoliło jej wywalczyć brązowy medal. Czwarte miejsce zajęła Szwedka Therese Alshammar, srebrna medalistka w tej konkurencji z 2000 roku. 

Był to ostatni występ de Bruijn na igrzyskach olimpijskich. W 2007 roku pływaczka zakończyła karierę sportową.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie greckim (UTC+03:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy 

50 m stylem dowolnym kobiet